(littéralement « dent de la mâchoire antérieure ») est un genre éteint de reptiles marins de la famille des mosasauridés et classé dans la sous-famille des mosasaurinés, aux côtés de genres tels que Mosasaurus et Clidastes. Prognathodon est connu à partir de fossiles récupéré dans des gisements dont l'âge s'étend du Campanien au Maastrichtien des quatre coins du monde.

Douze espèces nominales de Prognathodon sont reconnues, connus d'Amérique du Nord, d'Afrique du Nord et de l'Ouest, du Moyen-Orient, d'Europe occidentale et de la Nouvelle-Zélande. En raison des différences parfois claires entre eux et de la nature incomplète de nombreux spécimens, la systématique du genre et les espèces à considérer à juste titre comme Prognathodon sont controversées. Certaines espèces ont été attribuées à d'autres genres, comme Dollosaurus et Brachysaurana, mais cela est également remis en question.

Prognathodon est connu pour ses mâchoires et ses dents massives. Ses adaptations alimentaires distinctes suscitent beaucoup d'intérêt pour son écologie depuis sa découverte, bien que les preuves directes de son régime alimentaire, telles que les résidus gastriques, soient rares.

Description 

Prognathodon constitue l'un des genres de mosasaures les plus grands, avec le plus grand crâne connu (appartenant à P. currii) dépassant les  de long. Malgré leur taille massive, les fossiles du genre sont souvent fragmentaires et incomplets. À ce jour, très peu de spécimens sont connus avec un crâne articulé et aucun avec un squelette complet. Bien que de nombreuses espèces étaient grandes avec des tailles approchant ou pouvant dépasser 10 mètres, telles que  P. currii ,  P. saturator  et  P. overtoni  mais beaucoup d'espèces étaient considérablement plus petites. L'espèce type,  P. solvayi , était le plus petit, atteignant à peine 5 mètres de long. La plus grande espèce, P. saturator mesure  de long. P. saturator (14 mètres) aurait été des super-prédateurs se nourrissant de poissons, de plésiosaures ou plus rarement de  dinosaures (soit en les happant depuis leur terrains de chasse pour les noyer par la suite, comme le montre certain documentaires, soit en se nourrissant de leurs cadavres dans les fonds marins).
Outre sa taille et sa robustesse, Prognathodon se caractérise également par la forme des anneaux sclérotiques présents dans toutes les espèces du genre. Les osselets scléraux ont pour fonction de maintenir la forme de la cornée et de soutenir la sclérotique, responsable de la modification de l'accommodation dans l'œil. Dans l’espèce type, P. solvayi, l’anneau sclérotique n’est que partiellement préservé et consiste en cinq osselets scléraux dans chaque anneau. Ces caractéristiques similaire se retrouve aussi dans d'autres genre de la même famille, tels que Mosasaurus.

Anatomie squelettique 
Le dernier diagnostic publié pour le genre Prognathodon a été fourni par Lingham-Soliar et Nolf en 1989,et déclare que le prémaxillaire manque d'un rostre antérieur aux dents. Le préfrontal forme une grande partie du bord postérolatéral des narines externes et l'aile supraorbitale avec une triangulaire épaisse en contact avec le postorbitofrontal postérieur sur l'orbite interne au bord externe du front. Le frontal n'émigre pas au-dessus des orbites et une crête dorsale médiane est présente ou absente. Les foramens de l'os pariétal sont petits à modérément grands, situés vers la périphérie sur une petite proéminence et sont étroitement entourés par de courtes langues du côté frontal ou situées sur la suture.

Les marges de la surface dorsale sont parallèles entre elles et de la ligne médiane crânienne à la base postérieure du rami suspensoriel divergent, qui forme un champ rectangulaire médial sur le pariétal. Le processus ventral du postorbitofrontal au jugal est indistinctement séparé de la surface dorsale moyennement bien exposée du postorbitofrontal et le processus ventropostérien de l'os jugal est légèrement développé à absent. L'aile squamosale au pariétal est grande. Il existe un sillon profond dans le plancher du basioccipital pour l'artère basilaire.

Le processus suprastapédial est fusionné avec le processus infrastapédial sur le quadratum (ou os carré) et le tympan sont épais. La fosse stapédiale est presque circulaire à elliptique. Le processus postérieur sur la surface dorsale du dentaire est présent, naissant ou absent et le dentaire se termine brusquement devant la première dent dentaire. Le dentaire lui-même contient de treize à quatorze dents et le ptérygoïde de sept à huit dents. L'aile médiale du coronoïde entre en contact avec l'angulaire, le processus antérieur sur le coronoïde se brise au-dessus du surangulaire et entre en contact avec le processus postérieur du dentaire ou se termine avec le surangulaire sans entrer en contact avec le dentaire. Le processus rétroarticulaire a un contour rectangulaire, une flexion médiale ou un laçage latéral. Les dents marginales sont robustes, bicarénées et lisses ou striées. Les zygosphènes et les zygantra sont absents, débutants ou importants et fonctionnels.

Un fossile bien particulier 

La découverte du spécimen exceptionnellement bien conservé (ERMNH HFV 197) provenant des gisements du Maastrichtien à Harrana, dans le centre de la Jordanie, a permis d'examiner des détails uniques de la morphologie des tissus mous de Prognathodon. Le fossile est non seulement en grande partie complet et articulé, ce qui est rare pour les spécimens de Prognathodon, mais conserve également des portions significatives du tégument et une légère courbure sur les dernières vertèbres caudales. Plus important encore, le fossile préserve le contour des tissus mous d'une nageoire caudale. Cela a permis de prouver que les Mosasauridae étaient convergents avec les ichthyosaures, les thalattosuchiens et les cétacés dans l'évolution d'une traînée de la queue en forme de croissant pour faciliter la locomotion.
La queue est clairement asymétrique. La lobe inférieur de l'aileron suit les vertèbres caudales et aurait eu une coupe transversale simplifiée dans la vie, basée sur les proportions du squelette axial et des autres tissus mous. Le lobe supérieur de l'aileron n'est pas supporté par le squelette et est conservé sous la forme d'une petite structure ressemblant à une aile au-dessus des dernières vertèbres caudales. La forme de la queue est similaire à celle des requins de l'ordre des Carcharhiniformes, bien que renversée, avec un petit lobe supérieur et un grand lobe inférieur.

Le spécimen conserve également les empreintes de tartre, en particulier autour du contour de la pointe de la queue. Bien que faibles, ces impressions révèlent des écailles de forme rhomboïdale.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Mosasauridae
 Mosasaurinae
 Gnathomortis
 Thalassotitan

Liens externes 

Mosasauridae
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé
Animal du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1889